«Сирота» — название фильмов:
 «Сирота» — фильм 1921 года.
 «Сирота» — индийский фильм режиссёра Пракаша Мехры, вышедший в 1981 году.
 «Сирота» — фильм 2003 года.
 «Дитя тьмы», или «Сирота», () — американский кинофильм режиссёра Жауме Кольет-Серра, вышедший в 2009 году.
 «Сирота» () — французский фильм режиссёра Арно де Пальера, вышедший в 2016 году.

См. также 
 Сирота казанская (фильм)